O Linux Educacional é um software livre, uma distribuição Linux desenvolvida pelo Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional (CETE) do Ministério da Educação (MEC).

Características 
A versão 5.0 foi desenvolvida pelo Centro de Computação Científica e Software Livre (C3SL) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com o apoio de técnicos dos Núcleos de Tecnologia Educacional.

O Linux Educacional é voltado, principalmente, para escolas, embora possa ser utilizado em computadores domésticos. O uso em computadores domésticos possibilita aos professores prepararem suas atividades fora da escola e enriquecer seu trabalho partindo da utilização de diversas mídias de apoio.

Para facilitar o acesso a conteúdos educacionais, o MEC disponibiliza um repositório Debian de conteúdos. Este repositório inclui 3.692 obras do Portal Domínio Público, 545 vídeos da TV Escola, 569 sugestões de aulas do Portal do Professor e uma coleção de conteúdos de Química. Estes conteúdos já se encontram instalados nos computadores do programa Proinfo, possibilitando assim que escolas sem acesso à internet possam utilizar uma parte do acervo.

Para lidar com o LE precisa de um conhecimento técnico mais aprimorado, a instalação de softwares não é tão simples quanto no Windows. Existem comandos complexos que um usuário comum não tem conhecimento e o sistema nem sempre funciona adequadamente. Uma simples barra de atalho não é facilmente configurada.

Aparência 
Visualmente, o LE 5.0 segue a tendência das interfaces de dispositivos móveis e dos sistemas operacionais mais novos:

 contém menos apelos visuais e teve os ícones simplificados;
as cores foram escolhidas pensando no conforto de leitura, com ênfase nas cores já utilizadas pelo MEC; o verde segue como cor principal;
a Edubar também foi simplificada. Além disso, as cores foram alteradas para que os ícones pudessem ser facilmente identificados;
novos ícones foram inseridos na barra de aplicativos, mesclando o visual padrão do Gnome com o do LE;
a busca e a ativação dos aplicativos pelo usuário são feitas de modo mais direto e facilitado, aproveitando recursos de estruturação e de busca do Gnome presentes nos dispositivos móveis.

Adicionalmente, o papel de parede conta com uma imagem simples de um símbolo nacional, o sabiá-laranjeira.

Edubar 
Um dos principais recursos disponíveis no Linux Educacional é a Edubar. A Edubar é uma barra que apresenta acesso rápido aos portais educacionais e atalhos para os portais do MEC. Sendo eles:

 Portal do Professor: espaço para troca de experiências entre professores do ensino fundamental e médio, além um ambiente virtual com recursos educacionais que facilitam e dinamizam o trabalho dos professores. Neste portal encontram-se diversos planos de aula que podem ser acessados pelos professores.
Domínio Público: o "Portal Domínio Público", foi lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras),e propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores. Permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas
TV Escola - é um canal do MEC que veicula conteúdos educacionais desde o ano de 1996. Em sua grade de programação estão: vídeos, séries de TV, documentários nacionais e estrangeiros.
 Banco Internacional de Objetos Educacionais - é um repositório de objetos de aprendizagem que serve de consulta e de fonte aos professores.

Programas pré-instalados

Programas utilitários 
O Linux Educacional inclui o programa Wine (que permite ao usuário utilizar programas que funcionam em Windows), o pacote BrOffice (conjunto de aplicativos para escritório), os navegadores Firefox e Konqueror, além de um clone do Messenger para Linux (o aMSN).

Para visualizar arquivos em formato PDF, o Linux Educacional apresenta o Okular. Na parte de gráficos, estão inclusos:GIMP, Inkscape, Muan, PDF Editor, Kolourpaint, DigiKam, Ksnapshot e Gwenview. Em multimídia, há: Audacity (editor de áudio), Kdenlive, Avidemux e Kino (editores de vídeo), AcidRip DVD Ripper (para extrair DVDs), Kmix (para mixagem de som), Multimedia converter, K3b (gravação de CD/DVD), Amarok (reprodutor de áudio), VLC Media Player (reprodutor multimídia) e Webcam XawTV.

O LE também contém o APTonCD (programa para transferência de pacotes instalados através de CDs e DVDs sem necessidade de internet), iTALC (programa de gerência de sala de aula por controle remoto de computadores) e Plopp (programa educativo para criação fácil desenhos estilo cartoon em ambientes 3D a partir de desenhos 2D).

Programas educacionais 

Como programas educacionais o Linux Educacional 4.0 apresenta:

1. Ambiente de programação
 AF Logo - Projeto online e Gratuito que conta com a parceria da Universidade Federal Fluminense.
 Linguagem Logo (KTurtle)
 Linguagem de Programação (Squeak): O Squeak é um e-toy, ou seja, um brinquedo digital.

2. Ciência
 Tabela Periódica dos Elementos (Kalzium)- É um programa que além de apresentar as informações sobre os elementos químicos, permite conhecer e explorar todos os recursos que a Tabela Periódica oferece.

3. Física
 Simulador físico interativo (Step)- É um simulador interativo de física que permite alterar qualquer propriedade dos corpos ou forças e verificar as mudanças que podem ocorrer de acordo com as leis da física, durante a experimentação.

4. Geografia
 Globo na área de trabalho (Marble)
 Planetário virtual (KStars)
 Treinamento em Geografia (KGeography), que possui uma interessante coleção de mapas interativos.
5. Idiomas
 Aprender o Alfabeto (KLettres)
 Ferramenta de referência/Estudo do Japonês (Kiten)
 Jogo da forca (KHanMan) - apresenta palavras em inglês e português
 Jogo da Ordenação de Letras (Kanagram) - esse software auxilia na ampliação de vocabulário em português, inglês e espanhol, pois tem como característica letras embaralhadas em que o aluno deve descobrir qual a palavra. Tem diferentes níveis de dificuldade.
 Treinador de Vocabulário (Parley)
 Babbel: Este programa proporciona o aprendizado da língua escolhida de forma prática e acessível a qualquer pessoa que esteja interessada em adquirir o conhecimento de uma língua estrangeira.

6. Jogos
 41 jogos, incluindo sudoku, xadrez, TuxMath e Homem-Batata. Alguns jogos não apresentam relação direta com nenhuma disciplina, porém trabalham coordenação motora, raciocínio lógico, lateralidade entre outras habilidades.
 O TuxMath é um jogo desafiador para série iniciais, que além de reforçar as operações matemáticas trabalha a agilidade e o raciocínio.
Este programa possibilita autonomia ao aluno e ao professor, os quais podem trabalhar em uma relação cooperativa e contextualizada com os conteúdos a serem trabalhados na escola.

7. Matemática
 Calculadora gráfica (KAlgebra)
 Desenho com funções matemáticas (KmPlot)
 Exercícios com frações (KBruch) - este software ajuda a entender como podemos adicionar frações utilizando frações equivalentes.
 Matemática dinâmica (GeoGebra)
 Geometria dinâmica (Kig)
 Interface para softwares matemáticos (Cantor)
 Teoria dos grafos (Rocs)
 Gerador de gráficos (Winplot)

8. Multidisciplinar
 Série educacional (GCompris) - um conjunto de jogos educacionais para crianças que tem como característica principal a descoberta e a ludicidade onde os alunos aprendem brincando. Ele ensina a manusear o teclado e o mouse. Há também um bate-papo onde as crianças podem conversar com colegas que estão em outras máquinas.
 Desenho (Tux Paint) - excelente software que disponibiliza ferramentas com variados recursos que possibilitam criar desafios e situações de aprendizagens dinâmicos e colaborativos como a composição de paisagens usando os diferentes carimbos e/ou desenhando suas próprias criações e composições.

9. Português
 Jogo Simon Diz (Blinken)- É um jogo de memória eletrônico dos anos de 1970. Em sua tela principal há 4 botões coloridos que ao serem acendidos produzem um som. A pessoa interage com o programa repetindo a sequencia apresentada.
Treinador de vocabulário (KWordQuiz) - É um jogo de palavras, o qual pode ser considerado interdisciplinar. Há diversas possibilidades de sua utilização, por exemplo, em Língua Portuguesa, trabalhar as habilidades de Semântica e Sintaxe, como a análise morfológica (substantivo, adjetivos, numerais etc.) e análise sintática (sujeito e predicado).

Versões 
O Linux Educacional possui duas versões disponíveis para serem baixadas:
 ESCOLA - destinada às escolas públicas, essa versão possui o software de acompanhamento de ambientes escolares (PROINFODATA) do projeto PROINFO, e não deve ser instalada em máquinas externas ao projeto.
PARTICULAR - destinada ao uso pessoal ou de escolas privadas ou públicas que não fazem parte do PROINFO. Esta versão não deve ser instalada em máquinas do projeto PROINFO.

Ligações externas 
 AF Logo - Projeto online e gratuito que conta com a parceria da Universidade Federal Fluminense
 Linux Educacional 5.0
 Curso de Linux Educacional do MEC
 
 
 
 Infográfico sobre uso da Edubar

Software livre
Linux
Programas de computador educativos
Programas de computador livres educativos